Livet bezeichnet französische Gemeinden:

 Livet im Département Mayenne
 Livet-et-Gavet im Département Isère
 Livet-en-Saosnois im Département Sarthe
 Saint-Germain-de-Livet im Département Orne
 Saint-Jean-de-Livet im Département Calvados
 Saint-Michel-de-Livet im Département Calvados

Livet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Louis Livet (1828–1897), französischer Romanist
 Georges Livet (1828–1897), französischer Historiker

Sonstiges:
 Livet (Fluss), ein Fluss in Schottland